IOW est un sigle qui peut désigner :
 Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (en français, Institut Leibniz pour la recherche en mer Baltique), un établissement de recherche océanographique allemand ;
 Isle of Wight (en français, île de Wight), une île de la Manche, autorité unitaire du Royaume-Uni.

IOW est un code qui peut désigner :
 , un aéroport américain, selo le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports